Kalliosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kalliosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 24,23),  (1 ha)
2. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,00, long 25,74),  (6 ha)
3. Kalliosaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
4. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,59, long 28,93),  (1 ha)
5. Kalliosaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
6. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,02, long 30,84),  (1 ha)
7. Kalliosaaret (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,38, long 25,01),  (0 ha)
8. Kalliosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,99, long 23,34),  (0 ha)
9. Kalliosaaret (ö i Södra Österbotten, Järviseutu),  (1 ha)
10. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
11. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,32, long 25,68),  (0 ha)
12. Kalliosaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (2 ha)
13. Kalliosaaret (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
14. Kalliosaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (0 ha)
15. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 29,91),  (0 ha)
16. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
17. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 30,45),  (0 ha)
18. Kalliosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 23,90),  (0 ha)
19. Kalliosaaret (ö i Södra Karelen), Imatra,  (0 ha)
20. Kalliosaaret (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (0 ha)
21. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (0 ha)
22. Kalliosaaret (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki),  (0 ha)
25. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,12, long 26,02),  (0 ha)
26. Kalliosaaret (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
28. Kalliosaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,16, long 25,65),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar